Конюшкино — деревня в Ершовской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 18 км к северу от центра города Пскова и в 2 км к северу от волостного центра деревни Ершово.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района